Acrochordum är ett släkte av mångfotingar. Acrochordum ingår i familjen Trachygonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Acrochordum